Siciliano steht für:
 eine Satzbezeichnung der Barockmusik, siehe Siciliano

Siciliano ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Siciliano (* 1936), italienischer Filmeditor
 Camillo Siciliano di Rende (1847–1897), italienischer Kardinal und Erzbischof von Benevent
 Dani Siciliano, US-amerikanische Musikerin und DJ
 Enzo Siciliano (1934–2006), italienischer Journalist, Kritiker und Schriftsteller
 Mario Siciliano (1925–1987), italienischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent

Siehe auch:
 Sizilianisch